Phi est la  lettre de l'alphabet grec (majuscule Φ, minuscule φ). Le mot et la lettre prennent un sens particulier dans divers contextes.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Phi est la désignation habituelle de la  brillante étoile d'une constellation, dans la désignation de Bayer :

Ingénierie 
 Phi est une appellation courante du diamètre, par confusion entre la lettre Φ et le symbole Ø de cotation du diamètre d'une section circulaire. Par exemple, Ø14 — « diamètre 14 » — signifie que le diamètre du cercle mesure 14 millimètres.

Mathématiques 
 φ désigne :
 le nombre d'or, égal à (1+√5)/2 (environ 1,61803398),
 l'angle par rapport à l'axe des côtes (z), en coordonnées sphériques,
 L'angle de rotation propre, parmi les angles d'Euler,
 la loi normale centrée réduite, en probabilité (Φ(x) est sa fonction de répartition),
 l'indicatrice d'Euler, fonction associant à un entier n positif le cardinal de l'ensemble des nombres inférieurs à n qui lui sont premiers.

Physique 
 Φ(x) est la notation usuelle d'un flux, comme le flux thermique ou le flux magnétique.
 cos φ est la représentation graphique en électricité du facteur de puissance (F) qui est égal au rapport de la puissance active (P, en watts) sur la puissance apparente (S, en en voltampères) ;  F = P/ S ≈ cos φ.
 tan φ est l'énergie réactive (Q, en voltampères réactifs) à livrer par un distributeur d'énergie électrique pour fournir une puissance donnée (P, en watts) ; tan φ = Q / P.
 φ est l'humidité relative de l'air (ou degré d'hygrométrie), rapport de la pression partielle de vapeur d'eau contenue dans l'air sur la pression de vapeur saturante ou tension de vapeur à la même température.

Biologie 

 le pHi désigne le point isoélectrique d'une molécule amphotère (notamment d'une protéine)

Sciences humaines et sociales

Linguistique 
 Phi est la  de l'alphabet grec (majuscule , minuscule ).
 ɸ est le symbole de la consonne fricative bilabiale sourde dans l'alphabet phonétique international.
 φ (minuscule) est souvent utilisé comme abréviation pour physique, philosophie ou finance, du fait de la ressemblance phonétique.

Culture et société

Politique 
  est le symbole de La France insoumise, mouvement citoyen créé pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle française de 2017 : les initiales FI sont ainsi transformées en phi, ce symbole ayant été choisi pour la référence à la philosophie et la sagesse.

Religions et spiritualité 
 Les phi sont des esprits malveillants des cultes animistes thaïlandais.

Technique 

 Le Phi est le troisième plus grand yacht construit par les chantiers navals néerlandais , avec  de long, d’une valeur de 45 millions d’euros. Il a été saisi le 29 mars 2022 à Londres par le gouvernement britannique à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Notes et références